Натуральне число 2029
 2029 рік до нашої ери
 2029 рік нашої ери